Een verkeersweg:
 N251 (België)
 N251 (Nederland), zie Provinciale weg 251
 N251 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing